Jalance kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Jalance (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Jalance (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar